Пекат:

 Пекат — историческое государство на острове Сумбава, Индонезия;
  — район в округе Домпу, Западные Малые Зондские острова, Индонезия;
  — населённый пункт в округе Сумбава, Западные Малые Зондские острова, Индонезия.